KWL steht für:
 Kaiser-Wilhelms-Land, wurde der nordöstliche Teil der Insel Neuguinea genannt, der bis 1914 zum deutschen Kolonialreich gehörte
 Kernkraftwerk Lingen, Kernkraftwerk in Deutschland
 Kohlenwasserstoff-Lösemittel
 Kommunale Wasserwerke Leipzig
 Konstruktionswasserlinie
 Kontrollierte Wohnraumlüftung
 Kraftwagen-Lastfahrzeug, siehe Lastkraftwagen
 Kriegswaffenliste, siehe Liste im Kriegswaffenkontrollgesetz
 Flughafen Guilin-Liangjiang (IATA-Code), chinesischer Flughafen
 „Cool“, ein Wort aus dem Netzjargon

kwl steht für:
 Kofyar (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung